Pedra Preta ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Pedra Preta (Mato Grosso), Bundesstaat Mato Grosso 
 Pedra Preta (Rio Grande do Norte), Bundesstaat Rio Grande do Norte